Las Lajas est une locution espagnole signifiant « Les Dalles ».

Toponyme

Argentine 
 Las Lajas, une ville ;

Colombie 
 le sanctuaire de Las Lajas ;

Cuba 
 San José de las Lajas, capitale de la province de Mayabeque ;

Équateur 
 Las Lajas, un canton ;

Honduras 
 Las Lajas, une municipalité du département de Comayagua ;

Nicaragua 
 Las Lajas, un volcan ;

Panama 
 Las Lajas (Panama, Chiriquí), un corregimiento de la province de Chiriquí ;
 Las Lajas (Panama, Panama Ouest), un corregimiento de la province de Panama Ouest ;

Venezuela 
 Las Lajas, une localité de la paroisse civile de San José de Guaribe de la municipalité de San José de Guaribe dans l'État de Guárico.

Notes et références